En Pologne, Zagaj est le nom de :

 Zagaj, village de la voïvodie de Grande-Pologne,
 Zagaj, village de la voïvodie de Łódź,
 Zagaj, village de la voïvodie de Poméranie-Occidentale.